Ізяславичі:
 Ізяславичі Полоцькі — княжий рід з династії Рюриковичів. Походили від князя Ізяслава Володимировича, сина Володимира Великого. Правили у Полоцькому князівстві.
 Ізяславичі Турівські — княжий рід Рюриковичів, нащадки Великого князя київського Ізяслава Ярославича. Правили у Турово-Пінському князівстві.
 Ізяславичі Волинські — могутній князівський рід Південної Русі, відгалуження гілки Мономаховичів. Походили від князя Ізяслава Мстиславича, сина Мстислава Великого. Правили у Волинському, Турово-Пінському, Галицько-Волинському князівствах і Великому князівстві Київському